Space – francuski zespół muzyczny
 Space – klub nocny w Hiszpanii
 Space Oddity – ballada rockowa brytyjskiego muzyka Davida Bowiego
 Space Invaders – japońska gra na automatach
 Hot Space – album brytyjskiej grupy Queen
 Renault Espace – samochód osobowy
 Spacesynth – gatunek muzyczny (inna nazwa – space)